«Тайны боевых искусств» — телевизионная передача канала «Дискавери». Выходила с 28 декабря 2007 года по 10 января 2009 года. Ведущие Дуг Андерсон и Джимми Смит посещают разные страны, изучая виды боевых искусств. После пяти дней тренировок происходит финальный бой с мастерами данного вида боевого искусства.

Выпуски

Примечания

Ссылки 
 «Тайны боевых искусств» на сайте канала «Дискавери»
 

Телепередачи США
Телепередачи канала Discovery